М буква от кирилицата
 M буква от латиницата
 Мю буква от гръцката азбука

Главната латинска буква M може да се отнася за:
 Мега (един милион) – една от десетичните представки за единици в SI;
 в астрономията – стандартно означение на абсолютна величина на звезда;
 в астрономията – буквата М, последвана от номер между 1 и 110, се отнася за обектите от каталога на Месие.

Малката латинска буква m може да се отнася за:
 в SI – стандартно означение на единицата за дължина метър;
 във физиката – стандартно означение на физичната величина маса;
 една от десетичните представки за единици в SI – „мили“ (една хилядна);
 в астрономията – стандартно означение на видима величина на звезда.